Gunzenberg ist der Ortsname von

in Deutschland:
 Gunzenberg (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Gunzenberg (Tittmoning), Ortsteil der Stadt Tittmoning, Landkreis Traunstein, Bayern

in Österreich:
 Gunzenberg (Gemeinde Friesach), Ortschaft in der Stadtgemeinde Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gunzenberg (Gemeinde Mölbling), Ortschaft und Katastralgemeinde der Gemeinde Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten